FKW steht für:
 Fluorkohlenwasserstoffe
 Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe (DS100-Code)

Abkürzung